A spanyol férfi vízilabda-bajnokság (spanyolul: Liga española de waterpolo masculino) a Spanyol Királyi Úszó-szövetség által szervezett vízilabda-versenysorozat, mely 1912 óta évente kerül megrendezésre. A bajnokságot 1973-ig tornarendszerben rendezték. 1966 óta ligarendszerben is játszanak, de csak 1974-től tekinthető bajnoknak a liga győztese. 

A bajnokságban tizenkét csapat vesz részt. Jelenlegi címvédő a CN Atlètic Barceloneta.

Az eddigi bajnokságok

Bajnoki címek megoszlás szerint

Források
 HISTORIAL DE LOS CAMPEONES DE ESPAÑA ABSOLUTOS DE WATERPOLO HOMBRES 
 HISTORIAL DE LOS CAMPEONES DE LA LIGA NACIONAL DE WATERPOLO HOMBRES 
 La hemeroteca de Mundo Deportivo
 Hemeroteca de ABC

Vízilabda-bajnokságok
Vizilabdabajnoksag 1